César Díaz puede referirse a:

 César Díaz (1812-1858), militar uruguayo;
 César Díaz (1978-), cineasta guatemalteco;
 César Díaz Escobar (1975-), futbolista chileno;
César Díaz (1952-), periodista deportivo peruano radicado en Venezuela;